Viktoria Luise af Preussen (13. september 1892 – 11. december 1980) var 7. barn og eneste datter af Tysklands sidste kejser, Wilhelm 2. og dennes første hustru Augusta Viktoria af Slesvig-Holsten. Hun var parrets sidst overlevende barn. Hun er oldebarn af Victoria af Storbritannien og bedstemor til både Sofia af Spanien og Konstantin 2. af Grækenland.

Ægteskab og børn 
Ernst August af Braunschweig, barnebarn af Christian 9. igennem dennes datter Thyra af Danmark, var ved hoffet i Berlin og faldt hurtigt for Viktoria Luise. Det var en god dynastisk forbindelse, da den kunne skrinlægge striden mellem arvinger til Kongeriget Hannover og den tyske kejserfamilie, efter at Hannover var indlemmet i Preussen i 1866. 

Parret blev gift den 24. maj 1913 i Berlin, og det var en af de sidste store royale begivenheder før udbruddet af 1. verdenskrig året efter. Ved brylluppet deltog både brudens far, Wilhelm 2. af Tyskland, farens fætter Georg 5. af Storbritannien og Nikolaj 2. af Rusland. De lå året efter i krig med hinanden. Brudens mor, Kejserinde Augusta Viktoria, var bedrøvet over adskillelsen fra sit yngste barn og eneste datter  og græd det meste af aftenen.

Parret fik fem børn:
 Ernst August 4. af Hannover (18. marts 1914-9. december 1987) – gift 1951 med Ortrud af Slesvig-Holsten (1925-1980) og fik 6 børn. Gift anden gang 1981 med Monika af Solms-Laubach (født 1929)
 Georg Wilhelm af Hannover (25. marts 1915-8. januar 2006) – gift 1946 med Sophie af Grækenland (1914-2001) fik tre børn
 Frederike af Hannover (18. april 1917-6. februar 1981) – gift 1938 med Paul af Grækenland (1901-1964) fik tre børn
 Christian Oscar af Hannover (1. september 1919-10. december 1981) – gift 1963 med Mireille Dutry (født 1946) fik to børn; skilt 1976
 Welf Heinrich af Hannover (11. marts 1923-12. juli 1997) – gift 1960 med Alexandra af Ysenburg und Büdingen (1937-2015); ingen børn

Eksterne henvisninger 

Kongelige fra Preussen
Huset Hohenzollern
Tyskere i 1900-tallet
Personer fra Potsdam
Hertuginder fra Tyskland